В парному розряді жіночого тенісного турніру Avon Championships of Florida 1979, що проходив у рамках Туру WTA 1979, Трейсі Остін і Бетті Стов виграли титул, у фіналі перемігши пару Розмарі Казалс і Венді Тернбулл 6-2, 2-6, 6-2.

Сіяні пари 

 Міма Яушовец /  Вірджинія Рузічі (1-ше коло)
 Трейсі Остін /  Бетті Стов (чемпіонки)

 Леслі Гант /  Шерон Волш-Піт (1-ше коло)
 Розмарі Казалс /  Венді Тернбулл (фінал)

Основна сітка

Посилання 

Virginia Slims of Florida